Peníscola (occitanska, valencianska) eller Peñíscola (spanska) är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Castelló och regionen Valencia, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Peníscola/Peñíscola gränsar till Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Cervera del Maestre och Santa Magdalena de Pulpis. 

Terrängen i Peníscola/Peñíscola är kuperad åt nordväst, men österut är den platt.

Bilder 
Bilder tagna av författare Göran Schildt i Peñíscola år 1949:

Se även 
 Costa del Azahar
 Peníscola (ort i Spanien)

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i regionen Valencia
Kontrollbehov inkommande wikilänkar